Franciszek Górski – wojski liwski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Franciszek Górski (1783–1838) – generał wojsk Królestwa Kongresowego
 Franciszek Górski (1828–1868) – pułkownik, uczestnik powstania styczniowego
 Franciszek Górski (1897–1989) – botanik, fizjolog roślin, członek PAN